Чемпионат мира по мотокроссу 2017 года — 61-й сезон Чемпионата мира по мотокроссу ФИМ. Первый из 20 этапов стартует 25 февраля в Катаре, а завершается сезон 17 сентября во Франции. В премьер-классе MXGP Тим Гайзер будет впервые защищать свой титул, а победитель класса MX2, трёхкратный чемпион Джеффри Херлингс, перешёл в MXGP и будет теперь сражаться за победу в высшей лиге мотокросса.

Календарь и результаты 
15 октября 2016 года был объявлен календарь сезона 2017 года, состоящий из 20 этапов.

MXGP

MX2

MXGP

Участники

Личный зачёт 
 Схема начисления очков:

Чемпионат производителей

MX2

Участники

Личный зачёт

Чемпионат производителей

Другие соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат мира по мотокроссу
Мотокросс
Чемпионаты мира в 2017 году